Camille Jordan kan syfta på:

* Camille Jordan (1771–1821), fransk politiker 
 Camille Jordan (1838–1922), fransk matematiker